Чернешти има више значења:

 Чернешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Чернешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Чернешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Чернешти (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији